Список видов, входящих в род 

Scaevola acacioides Carolin 
Scaevola aemula R.Br. – Fairy-Fan-flower
Scaevola albida (Sm.) Druce – Small-fruit Fan-Flower
Scaevola amblyanthera F.Muell. 
Scaevola anchusifolia Benth. 
Scaevola angulata R.Br. 
Scaevola angustata Carolin 
Scaevola archeriana L.W.Sage 
Scaevola argentea Carolin 
Scaevola auriculata Benth.
Scaevola balansae Guillaumin 
Scaevola ballajupensis L.W.Sage  
Scaevola basedowii Carolin
Scaevola beckii A. Zahlbruckner 
Scaevola brookeana F.Muell. – Heart-leaved Fan-flower    
Scaevola browniana Carolin
Scaevola bursariifolia J.M.Black
Scaevola calendulacea (Andrews) Druce– Dune Fan-flower   
Scaevola calliptera Benth. – Royal Robe 
Scaevola canescens Benth.
Scaevola chamissoniana Gaud.
Scaevola chanii Wong 
Scaevola chrysopogon Carolin
Scaevola coccinea Daniker 
Scaevola collaris F.Muell.    
Scaevola collina J.M.Black ex E.L.Robertson<ref

name=APNI/>
Scaevola coriacea Nutt.  
Scaevola crassifolia Labill. – Thick-leaved Scaevola 
Scaevola cuneiformis Labill. – Wedge-leaved Scaevola 
Scaevola cunninghamii DC. Current name
Scaevola cylindrica Schlechter & Krause<ref

name=Howarth/> 
Scaevola densifolia Carolin
Scaevola depauperata R.Br. – Skeleton Fan-flower
Scaevola enantophylla F.Muell. 
Scaevola eneabba Carolin
Scaevola floribunda A. Gray 
Scaevola gaudichaudiana Cham.
Scaevola gaudichaudii Hook. & Arnott
Scaevola glabra Hook. & Arnott
Scaevola glabrata Carolin
Scaevola glandulifera DC. – Viscid Fan-flower 
Scaevola globosa (Carolin) 
Scaevola globulifera Labill. 
Scaevola glutinosa Carolin
Scaevola gracilis Hook. f. 
Scaevola graminea Ewart & A.H.K.Petrie 
Scaevola hainanensisHance 
Scaevola hamiltonii K.Krause
Scaevola hobdyi W. L. Wagner 
Scaevola hookeri (de Vriese) F.Muell. ex Hook.f. – Creeping Fan-flower<ref

name=APNI/>  
Scaevola humifusa de Vriese – Procumbent Fan-flower 
Scaevola humilis R.Br. 
Scaevola kallophyla G.J.Howell
Scaevola kilaueae Degener 
Scaevola laciniata F.M.Bailey 
Scaevola lanceolata Benth. – Long-leaved Scaevola
Scaevola linearis R.Br. 
Scaevola macrophylla (de Vriese) Benth.
Scaevola macrostachya Benth. 
Scaevola microphylla (de Vriese) Benth.
Scaevola micrantha Presl
Scaevola mollis Hook. & Arnott
Scaevola montana Labill.
Scaevola muluensis
Scaevola myrtifolia (de Vriese) K.Krause 
Scaevola nitida R.Br. – Shining Fan-flower
Scaevola nubigena Lauterb. 
Scaevola obovata Carolin
Scaevola oldfieldii F.Muell.
Scaevola oppositifolia F. Muell. 
Scaevola ovalifolia R.Br.
Scaevola oxyclona F.Muell. – Tangled Fan-flower
Scaevola paludosa R.Br. 
Scaevola parvibarbata Carolin 
Scaevola parviflora K.Krause – Camel Weed  
Scaevola parvifolia F.Muell. ex Benth. 
Scaevola phlebopetala F.Muell. – Velvet Fan-flower   
Scaevola pilosa Benth. – Hairy Fan-flower  
Scaevola platyphylla Lindl. – Broad-leaved Fan-flower
Scaevola plumieri M. Vahl
Scaevola porocarya F.Muell.
Scaevola procera Hillebr. 
Scaevola pulchella Carolin 
Scaevola pulvinaris (E.Pritz.) K.Krause – Cushion Fan-flower 
Scaevola ramosissima (Sm.) K.Krause – Hairy Fan-flower, Prickly Fan-flower    
Scaevola repens de Vriese 
Scaevola restiacea Benth. 
Scaevola revoluta R.Br.
Scaevola sericophylla Benth.
Scaevola socotraensis St. John 
Scaevola spicigera Carolin 
Scaevola spinescens R.Br. – Maroon Bush, Currant Bush  
Scaevola striata R.Br. 
Scaevola subcapitata F. Brown  
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. – Kayu Kankong, Cabbage Tree, Beach Cabbage
Scaevola tahitensis Carlq.
Scaevola tenuifolia Carolin
Scaevola thesioides Benth. – Gibbous-fruited Scaevola 
Scaevola tomentosa Gaudich. – Ragged-leaved Fan-flower
Scaevola tortuosa Benth. – Tortuous-stem Scaevola
Scaevola verticillata   Scaevola virgata CarolinScaevola wrightii'' Maza

См. также 
 Виды рода Гудения

Примечания

Ссылки 

Сцевола
Сцевола